Ultrastenos — це вимерлий рід австралійських крокодилів мекосухін, вперше описаний у 2016 році. Типовий вид Ultrastenos willisi був виявлений у Ріверслі на північному заході Квінсленда, Австралія, і жив в епоху пізнього олігоцену.

Філогенетика

Примітки 

Плазуни олігоцену